Риашу-ди-Сантана
 Риашу-ди-Сантана — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Риашу-ди-Сантана — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.